

Geografia 
 Contea di Stearns – contea dello Stato del Minnesota, negli Stati Uniti
 Stearns – città del Kentucky, negli Stati Uniti

Persone 
 Cliff Stearns – politico statunitense
 Jeff Stearns – attore statunitense
 Michael Stearns – musicista e compositore statunitense
 Thomas Stearns Eliot – poeta, saggista, critico letterario e drammaturgo statunitense naturalizzato britannico

Altro 
 2035 Stearns – asteroide
 Stearns – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1898 al 1929

Pagine correlate 
 Stearn